Владимир Карелин:
 Карелин, Владимир Александрович (1891—1938) — российский революционер, один из организаторов и член ЦК партии левых эсеров, нарком имуществ РСФСР (декабрь 1917 - март 1918).
 Карелин, Владимир Петрович (1897—1938) — сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД, отец известного православного проповедника Ф. В. Карелина